Weit bezeichnet:

 Weit (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten
 Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt, deutscher Dokumentarfilm aus dem Jahr 2017
 Uzak – Weit, türkischer Film aus dem Jahr 2002

Namensträger
 Dennis Weit (* 1997), deutscher Handballspieler
 Inna Weit (* 1988), deutsche Leichtathletin

Siehe auch:

 Waid
 Weidt
 Weid